Los Ídolos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ídolos, Veracruz, ort, Misantla, 
 Los Ídolos, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar